Kana (escrita) - sistema japonês de escrita
 Kana (cantora) - cantora japonesa de j-rock
 13239 Kana - um asteroide

Mangás
 Kana (Inuyasha) - personagem de Inuyasha
 Kana (Fairy Tail) - personagem de Fairy Tail

Desambiguação